Села:
Лісова Поляна — Житомирська область, Звягельський район
Лісова Поляна — Сумська область, Шосткинський район
Лісова Поляна — Чернігівська область, Ніжинський район

Див. також 
Лісна Поляна
Лісова
Лісна
Лісове
Лісне